

Patronyme 

 Amy Stiller (née en 1961), actrice et scénariste américaine ;
 Ben Stiller (né en 1965), acteur, humoriste, réalisateur et scénariste américain, frère d'Amy Stiller et fils de Jerry Stiller ;
 Jerry Stiller (1927-2020), acteur et scénariste américain ;
 Mauritz Stiller (1883 - 1928), réalisateur, scénariste et acteur suédois ;
 Nina Stiller (1964-), actrice, chanteuse et danseuse polonaise ;
  (1961-), réalisateur, scénariste et acteur allemand ;
 Victor Stiller, entomologiste allemand.

Divers 
 , un roman de Max Frisch.
 Sportfreunde Stiller, groupe de musique allemand.

Patronyme anglais
Patronyme allemand